Асерадеро ел Порвенир има више значења:

 Асерадеро ел Порвенир (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асерадеро ел Порвенир (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику